Гуаста́лла, або Гваста́лла — власна назва.

Топоніми

Гуасталла — місто.
 Герцогство Гуасталла
 Графство Гуасталла